Чемпионат Европы по тяжёлой атлетике 1931 года прошёл 3-4 октября в Люксембурге. В турнире приняли участие 42 спортсмена из 11 стран, которые были разделены на 5 весовых категорий и соревновались в троеборье (жим, рывок и толчок). Председатель жюри — Ж. Россэ (Франция), секретарь — А. Бурдоннэ (Франция).

Медалисты

Командный зачёт

Результаты 
 До 60 кг

 До 67,5 кг

 До 75 кг

 До 82,5 кг

 Свыше 82,5 кг

Ссылки 
 Тяжёлая атлетика. Справочник (редакторы А. Алексеев, С. Бердышев). — , «Советский спорт», 2006. ISBN 5-9718-0131-7
 
 Le Championnat d'Europe a réuni une élite à Luxembourg // L'Auto, № 11251, 5 octobre 1931, p. 6
 Ismayer et Nosseir sont champions d'Europe // L'Auto, № 11252, 6 octobre 1931, p. 5

1931
Чемпионаты Европы в 1931 году
Чемпионаты Европы в Люксембурге
Октябрь 1931 года
Спорт в Люксембурге в 1931 году
Тяжёлая атлетика в Люксембурге
1931 год в тяжёлой атлетике